CRX steht für:
 Honda CRX
 Crossair (ICAO-Code)
 CRX (Datenbank), eine Datenbank von Day Software
 Chrome Extension, Dateiformat der Erweiterungen für Googles Browser

crx steht für:
 Carrier (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der athapaskischen Sprachen in Nordamerika

Abkürzung